David Kent (1867–1930) ír politikus, a Sinn Féin tagja
David Kent (1941–) ausztráliai zenetörténész